Nagrada Nordijskega sveta za književnost je nagrada, ki je podeljena literarnim ali umetniškim izdelkom v nordijskem jeziku. Podeljujejo jo od leta 1962. Prejemnik nagrade pisatelj, ki lahko napiše roman ali pesniško zbirko, kratko zgodbo ali esej, ki morajo biti visoke literarne in umetniške kakovosti. Namen nagrade je vzbujanju zanimanja za literaturo in jezik sosednjih držav ter za nordijsko kulturno skupnost.

Nagrada, ki jo prejme zmagovalec, je 350.000 danskih kron, kar je približno 47.060 evrov.

Zmagovalci

Sklici 

Književne nagrade
Nagrade, ustanovljene leta 1962